De Nachtwacht, een schilderij van de Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn
 Nachtwacht (schutterij), nachtelijke stadsbewaking door de schutterij in vroeger tijden in Nederland
 Bewaker, een bewaker die 's nachts werkt (nachtwaker)

Vernoemd
 Nachtwacht (bunker), voormalige regeringsschuilbunker in Den Haag
 Nachtwacht (exoplaneet), de exoplaneet HAT-P-6b
 Nachtwacht (computerspel), een computerspel uit 1985

Beelden
 Nachtwacht 3D, beeldengroep op het Rembrandtplein in Amsterdam
 Nachtwacht (beeld), beeld in De Pijp in Amsterdam

Media
 Nachtwacht (boek), een boek van Sergej Loekjanenko
 Nachtwacht (film), een televisiefilm van Johan Timmers uit 2000

Muziek
 De nachtwacht (opera), opera uit 1950 van Henk Badings
 De nachtwacht (single), een single uit 1970 van de Nederlandse zanger Boudewijn de Groot

Radio en televisie
 Nachtwacht (radioprogramma), een programma van de Nederlandse publieke omroep 
 Nachtwacht (Nederlands televisieprogramma), een programma van Veronica
 Nachtwacht (televisieprogramma op Canvas), een programma van Canvas
 Nachtwacht (televisieserie), een jeugdserie van Studio 100 op de Vlaamse televisiezender Ketnet

Zie ook 
 Night Watch (doorverwijspagina)